Małe rzeczy – album Ireny Jarockiej (2008)
 „Małe rzeczy” – singel Sylwii Grzeszczak (2011)
 Małe rzeczy – film amerykański z 2021 roku